

Ukraina (obwód czerniowiecki) 
 Karapcziw (rejon czerniowiecki) – wieś
 Karapcziw (rejon wyżnicki) – wieś
 Karapcziw (hromada) – w rejonie czerniowieckim
 Karapcziw (stacja kolejowa) – w miejscowości Karapcziw (rejon czerniowiecki)